Сульбаккен () — норвезьке прізвище.

 Маркус Сульбаккен
 Столе Сульбаккен
 Ула Сульбаккен

Норвезькі прізвища